Route nationale 24 (Algerije)
Route nationale 24 (België)
Route nationale 24 (Congo)
Route nationale 24 (Estland)
Route nationale 24 (Frankrijk)
Route nationale 24 (Servië)
Route nationale 24 (Madagaskar)